Paschinger ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Paschinger (1911–1992), österreichischer Geograph
 Viktor Paschinger (1882–1963), Geograph